Bühler, commune suisse du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.
Bühler, une entreprise suisse de l'industrie mécanique.
Bühler, aflluent droite du Kocher à Geislingen am Kocher, commune Braunsbach, arrondissement de Schwäbisch, Bade-Wurtemberg, Allemagne

Patronyme
 Alfred Bühler (1900-1981), explorateur et un ethnologue suisse.
 Anton Bühler (1922-2013), cavalier suisse.
 Arnaud Bühler (1985- ), footballeur suisse.
 Denis et Eugène Bühler (1811-1890 et 1822-1907), frères paysagistes architectes.
 Georg Bühler (1837-1898), indianiste allemand.
 Hans Bühler (1893-1967), cavalier suisse.
 Hans-Peter Bühler (1942-), marchand d'art, historien de l'art et mécène germano-portugais.
 Jean Buhler (1919-2017), écrivain, journaliste et voyageur suisse.
 Josef Bühler (1904–1948), criminel de guerre nazi, secrétaire d'État du gouvernement-général de Pologne à Cracovie pendant l'occupation allemande.
 Karl Bühler (1879-1963), psychologue et un théoricien linguistique allemand.
 Karl August Bühler (1904-1984), homme politique allemand.
 Manfred Bühler (1979-), homme politique suisse.
 Manuel Bühler (1983- ), footballeur suisse.
 Michel Bühler (1945- ), chanteur et écrivain suisse.
 Philippe Buhler (1919-2019), pianiste, compositeur et enseignant vaudois. 
 Pierre Buhler (1954- ), diplomate français.
 Pierre Bühler (1950- ), théologien suisse.

Voir aussi 
 Buhl

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien

en:Buhler